У фіналі Мануель Сантана переміг Денніса Ролстона з рахунком 6–4, 11–9, 6–4.

Сіяні гравці 
 Рой Емерсон (чвертьфінал)
 Тоні Роч (чвертьфінал)
 Фред Столл (2 коло)
 Мануель Сантана (чемпіон)
 Джон Ньюкомб (3 коло)
 Денніс Ролстрон (фінал)
 Кліфф Дрісдейл (півфінал)
 Кларк Гребнер (2 коло)

Сітка

Фінальна частина

Попередні кола

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Примітки

Посилання 
 Association of Tennis Professionals (ATP) – 1966 Wimbledon Men's Singles draw

1966 у тенісі
Вімблдонський турнір